ДОТ № 179 — долговременная огневая точка, расположенная близ села Вита-Почтовая и входившая в первую линию обороны Киевского укрепрайона.

Строительство 
ДОТ № 179 построен в начале 1930-х годов по индивидуальному проекту и относится к типу «мина» (также «минная группа» или «огневая группа»), одно из четырёх подобного типа в КиУР. ДОТ врезан в холм древнего городища и состоит из одного трёхамбразурного каземата для станковых пулемётов и наблюдательного пункта (НП). Каземат и НП соединены сетью подземных потерн-галерей протяжённостью около 230 метров. В этих потернах обустроены помещения для отдыха постоянного гарнизона (35 человек), склады провианта и боеприпасов. В «мине» не существовало укрытия для подразделений полевого заполнения (так называемый переменный гарнизон), которое должно было бы прикрывать сооружение на ближних дистанциях от действий вражеских штурмовых групп. ДОТ № 179 включал в себя специальное противохимическое убежище и поэтому относится к фортификационным сооружениям типа
 «Б», имеет класс стойкости «М1», то есть способен выдержать одно попадание 203-мм гаубицы в свой каземат.

«Минная группа» прикрывала своим огнём шоссе на Васильков. Объём её подземной части несоразмерен с единственным пулемётным казематом. По мнению исследователей во время проектирования сооружения в начале 1930-х годов ещё не было опыта в использовании подобных ДОТ. Поэтому данную конструкцию можно рассматривать как экспериментальную.

Служба 
Фортификационное сооружение приняло участие в Великой Отечественной войне и организационно входило в шестой батальонный район обороны (БРО) КиУР, прикрывающего район Юровка — Вита-Почтовая. Во время первого генерального штурма КиУР, который начали войска 29-го армейского корпуса вермахта 4 августа 1941 года, ДОТ имел боевой контакт с противником начиная с первых минут вражеского наступления. В тот же день он был уничтожен. Во время фазы позиционной войны, шедшей под Киевом в августе-сентябре 1941 года руины ДОТ находились в ближнем тылу немцев.

Современность 
Потерны ДОТ № 179 уцелели. После войны на холме ДОТ был установлен памятные знаки красноармейцам-защитникам Киева.

Галерея

См. также 
 ДОТ № 205 (КиУР)
 ДОТ № 401/402 (КиУР)
 ДОТ № 552/553 (КиУР)
 Оборона Киевского укреплённого района (1941)
 Киевская стратегическая оборонительная операция

Примечания 

Укреплённые районы СССР во время Великой Отечественной войны
Оборонительные линии СССР
Киевская область
Киевская стратегическая оборонительная операция
ДОТы Киевского укрепрайона